Каргалы — топоним:

 Каргалы — древний горно-металлургический центр в Оренбургской области России, объект культурного наследия.

Населённые пункты

Казахстан 
 Каргалы — село в Коргалжынском районе Акмолинской области.
 Каргалы — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Каргалы — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Каргалы — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Каргалы  (бывшая Петропавловка) — аул в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднён в 2017 г.
 Каргалы — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Каргалы — село в Джангельдинском районе Костанайской области.
 Каргалы — село в Отрарском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Каргалы — село в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Каргалы — село в Викуловском районе Тюменской области.

Реки 
 Каргалы — река в России, приток Чермасана.
 Каргалы (Жаксы-Каргалы) — река в Актюбинской области Казахстана, приток Илека.

Другие объекты 
 Каргалы — городище в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана.

См. также 
 Верхние Каргалы
 Нижние Каргалы 
 Новые Каргалы 
 Старые Каргалы
 Жаман-Каргалы
 Карагала
 Карагали
 Каргала
 Каргали
 Каргалка
 Каргалык